Бобо́вич — фамилия.

Известные носители 
 Бобович, Ананий Самуилович (1904—1988) — советский переводчик.
 
 
 Бобович, Исидор Вольфович (Бобовик, 1894—1979) — русский поэт, брат Б. В. Бобовича.
 Бобович, Самуил Бабакаевич (? — 1847) — евпаторийский купец, караимский архитектор и общественный деятель.
 Бобович, Сима Соломонович (1790—1855) — известный караимский общественный деятель, филантроп и меценат.
 Бобович, Соломон Бабакаевич (? — 1812) — евпаторийский купец, караимский общественный деятель и благотворитель.
 Бобович, Яков Семёнович (1915—2003) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук.

 Погодина, Ольга Станиславовна (урождённая Бобович; род. 1976) — российская актриса театра и кино.